

Кеннебанкпорт — місто, штат Мен
 Кеннебанкпорт — переписна місцевість, штат Мен